Liedering ist der Name folgender Orte:

 Liedering (Obing), Ortsteil von Obing, Landkreis Traunstein, Bayern
 Liedering (Gemeinde Gunskirchen), Ortschaft von Gunskirchen, Bezirk Wels-Land, Oberösterreich